Velika nagrada Avstrije 1983 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 14. avgusta 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 53
| 1:24:32,745
| 5
| 9
|-
! 2
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 53
| + 6,835 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 53
| + 27,659 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 53
| + 28,395 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 52
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 51
| +2 kroga
| 14
| 1
|-
! 7
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 51
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 8
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 51
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 51
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 10
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Alfa Romeo
| 50
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! 11
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 49
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 12
| 40
|  Stefan Johansson
| Spirit-Honda
| 48
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 13
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 48
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 33
| Puščanje vode
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 31
| Brez goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 30
| Vžig
| 1
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 29
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
| 25
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 21
| Vibrations
| 24
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 13
| Puščanje olja
| 9
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 8
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 2
| Turbo
| 10
|  
|-
! Ods
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 1
| Hladilnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Kenny Acheson
| RAM-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'33.961

Formula 1 sezona 1983
1983